Штерев () — болгарская фамилия:

 Штерев, Симеон (1943—2020) — болгарский музыкант и композитор.
 Штерев, Симеон (род. 1959) — болгарский борец вольного стиля.
 Штерев, Симеон (род. 1985) — болгарский футболист.
 Штерева, Николина (род. 1955) — болгарская легкоатлетка.